Исерлия () — село в Бессарабском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Исерлия, включающей также села Богдановка, Карабибер и Ивановка.

История 
Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, Исерлия — болгарская колония Бессарабской губернии, Аккерманского уезда, при реке Киргиж-Китай; 227 дворов, 1636 жителей; православная церковь, школа, лавки. Основана около 1834 года пришельцами из Турции на отведенной правительством земле.

География 
Село расположено на высоте 97 метров над уровнем моря.. Находится на реке Скиноса.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Исерлия проживает 884 человека (454 мужчины, 430 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Бессарабского района